Agius ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Agius Saliba (* 1989), maltesischer Politiker, MdEP 
 Ambrogio Agius OSB (1856–1911), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 André Agius (* 1986), maltesischer Fußballspieler
 Carmel Agius (* 1945), maltesischer Jurist
 Edmond Agius (* 1987), maltesischer Fußballspieler
 Fred Agius (* 1984), australischer Fußballspieler
 Gilbert Agius (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Joanna Agius (* 1958), maltesische Bogenschützin
 Kalcidon Agius (1917–2006), Parlamentssprecher Maltas
 Marcus Agius (* 1946), britischer Manager
 Neil Agius (* 1986), maltesischer Schwimmer
 Senna Agius (* 2005), australischer Motorradrennfahrer
 Terence Agius (* 1994), maltesischer Fußballspieler

sowie der Name von
 Agius (Dichter), Mönch im Kloster Corvey und mittellateinischer Dichter des 9. Jahrhunderts